Всероссийская Молодёжная Организация ЛДПР — официальное молодёжное крыло ЛДПР. Молодёжная организация ЛДПР существует на протяжении всего существования партии.

История 
Молодёжное крыло существует у ЛДПР с момента основания ЛДПСС (то есть с 13 декабря 1989 года).

В 1998 году произошло разделение организации на две части: Центр поддержки молодёжных инициатив и Российский союз свободной молодёжи, который был зарегистрирован как отдельная политическая партия и даже участвовал в выборах в Государственную думу 3 созыва в составе «Блока Жириновского».

В 1998 году прошёл ряд мероприятий, посвящённых молодёжи: молодёжный фестиваль, учредительный съезд Центра поддержки молодёжных инициатив.

С 2010  организация называлась «Время молодых» .

«Время молодых» 
Создание организации «Время молодых» произошло в 2010 году и было приурочено к 20-летию партии. При этом представитель ЛДПР Евгения Боровикова заявила, что новая структура должна стать абсолютно новой и самостоятельной организацией со своим уставом, ставящей во главу угла личность, а не финансовую состоятельность и социальный статус участника, добавив, что ранее созданный Всероссийский молодёжный центр ЛДПР являлся лишь структурным подразделением партии. Устав организации приняли 13 ноября 2010 года на учредительном съезде в Москве.

Руководители 

 Олег Наполов(1990) — руководитель Союза молодых либеральных демократов
 Владимир Тихомиров(1990)
 Владимир Николаевич Савицкий(1990—1991)
 Виктор Михайлович Якушев(1991—1992)
 Владимир Викторович Пчелкин(1992—1998)
 Андрей Владимирович Плачендовский (1998—1999) — как руководитель Центра поддержки молодёжных инициатив
 Глеб Георгиевич Пятаев (1998—1999) — как председатель Российского союза свободной молодёжи
 Ярослав Евгеньевич Нилов (1999—2005) — как руководитель Центра поддержки молодёжных инициатив
 Виталий Сергеевич Золочевский (2005—2008)
 Павел Игоревич Пятницкий (2008—2009)
 Вадим Евгеньевич Деньгин (2009—2014)
 Егор Игоревич Анисимов (2014)
 Василий Максимович Власов (2014—2016)
 Марк Сергеевич Латынин (2016—2017)
 Илья Андреевич Аксёнов (2017—2019)
 Андрей Юрьевич Рекаев (2019—2020)
 Владислав Сергеевич Коршунков (с 2020 года) — Руководитель Всероссийской Молодёжной организации ЛДПР
 Леонид Эдуардович Слуцкий (с 2022)

Примечания 

ЛДПР